Milani ist der Familienname folgender Personen:

 Albino Milani (1910–2001), italienischer Motorradrennfahrer
 Alfredo Milani (1924–2017), italienischer Motorradrennfahrer

 Aurelio Milani (1934–2014), italienischer Fußballspieler
 Cesare Milani (1905–1956), italienischer Ruderer
 Francesca Milani (* 1993), italienische Judoka
 Fulvio Milani (1885–1945), italienischer Politiker
 Gilberto Milani (1932–2021), italienischer Motorradrennfahrer
 Laércio José Milani (1931–1985), brasilianischer Fußballspieler
 Laura Milani (* 1984), italienische Ruderin
 Milena Milani (1917–2013), italienische Künstlerin, Schriftstellerin und Journalistin
 Oscar Milani (* 1946), deutsch-argentinischer Cembalist
 Riccardo Milani (* 1958), italienischer Filmregisseur
 Silvestro Milani (* 1958), italienischer Radrennfahrer
 Tahmineh Milani (* 1960), iranische Filmregisseurin und Drehbuchautorin

Milani steht für:

 (4701) Milani, Asteroid des Hauptgürtels
 Café Milani, politische Fraktion in der Frankfurter Nationalversammlung
 Café Milani (Kaffeehaus), Kaffeehaus in der Innenstadt von Frankfurt am Main